Ambrosini ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Ambrosini (1588–1657), italienischer Arzt und Botaniker
 Brenno Ambrosini (* 1967), italienischer Pianist und Musikpädagoge
 Claudio Ambrosini (* 1948), italienischer Komponist
 Dario Ambrosini (1918–1951), italienischer Motorradrennfahrer
 Ernesto Ambrosini (1894–1951), italienischer Leichtathlet
 Gaspare Ambrosini (1886–1985), italienischer Jurist und Politiker
 Giacinto Ambrosini (1605–1671), italienischer Arzt und Botaniker
 Marco Ambrosini (* 1964), italienischer Komponist
 Massimo Ambrosini (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Tito Ambrosini (1903–??), italienischer Wasserballspieler

Ambrosini bezeichnet:
 SAI-Ambrosini, italienischer Flugzeugbauer